Склад збірної Данії на чемпіонаті світу 1998 

Докладніше…Данія
Данія 1998